

Фамилия 
 Юшка, Гвидас (род. 1982) — литовский футболист.
  (род. 1999) — немецкая актриса.
 Юшка, Радек (род. 1993) — чешский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в длину.
 Юшка, Ромуальдас Зигмович (род. 1942) — советский и литовский футболист и судья.
 Юшка, Эгидиюс Ромуальдович (род. 1975) — литовский футболист.

Другое 
 Ю́шка, ю́ха — уха, навар, бульон.
 Ю́шка, ю́ха — просторечное название крови.
 Ю́шка — небольшой стеклянный сосуд для водки в виде бутылочки с квадратным основанием и широким горлышком, в XIX — начале XX века был традиционен в тавернах балканских стран, позже вытеснен рюмками.
 Юшка — сок в салате из овощей.
 Юшка (вьюшка) — просторечное название заслонки в русской печи.
 «Юшка» — рассказ Андрея Платонова.
 -юшк- — уменьшительный суффикс в русском языке: зверюшка, печенюшка и др.

См. также

Примечания